

Établissement militaire 
Un arsenal est un établissement militaire où l'on fabrique, répare, entretient ou entrepose des navires ou du matériel militaires :
 Arsenal des galères, ancien arsenal militaire situé à Marseille ;
 Arsenal de Paris, ancien dépôt de munitions et d'armes de guerre de Paris ;
 Arsenal de Roanne, ancien arsenal situé à Roanne ;
 Port militaire de Toulon ; 
 Fonderie d'Indret, en aval de Nantes ; 
 Fonderie de Ruelle ;
 Arsenal de Lorient ;
 Arsenal de Brest ; 
 Arsenal de Cherbourg ;
 Arsenal de Rochefort ;
 Drassanes à Barcelone ; 
 Royal Arsenal près de Londres ;
 Arsenal de Venise.

Toponyme 
L'existence passée ou actuelle d'un arsenal a souvent influencé la toponymie. 
 Arsenal, salle de spectacle de la ville de Metz ;
 Arsenal, village de l'île Maurice ;
 Arsenal, quartier du IV arrondissement de Paris ;
 Port de l'Arsenal, dans le quartier de l'Arsenal à Paris ;
 Arsenal, ancienne caserne militaire à Basse-Terre ;
 Bibliothèque de l'Arsenal, bibliothèque parisienne ;
 Pavillon de l'Arsenal, centre d'urbanisme de la ville de Paris ;
 Arsenal, station du métro de Paris ;
 Arsenal, station du métro de Londres ;
 Arsenal, station du métro de Kiev ;
 Arsenal-Redon est un quartier de Rennes ;
 Arsenal, arrêt des autobus et tramways de Bruxelles, anciennement Casernes, arrêt des tramways de Bruxelles.

Sport 
 Arsenal FC, club de football anglais ;
 Arsenal FC, club de football argentin ;
 Arsenal Kiev, club de football ukrainien basé à Kiev ;
 Arsenal Toula, club de football russe basé à Toula ;
 Arsenal FC, club de football du Lesotho, basé à Maseru ;
 Arsenal Helsinki, club de handball.

Cinéma 
 Arsenal, film soviétique réalisé par Alexandre Dovjenko (1929) ;
 Arsenal, film américain réalisé par Steven C. Miller (2017).

Art contemporain 
 Arsenal art contemporain, centre d'art contemporain à Montréal.

Musique 
 Arsenal, groupe électro-pop belge.

Jeux vidéo 
 Arsenal: Taste the Power ;
 Arsenal: Extended Power.

Bande dessinée 
 Arsenal, super-vilain de l'univers Marvel ;
 Arsenal,  super-héros de l'univers DC.

Divers 
 Arsenal, revue mensuelle royaliste française ;
 Arsenal M23, pistolet mitrailleur estonien.

Homonymie de titre